Vlinders, dieren behorende tot een bepaalde orde van gevleugelde insecten 
 Vlinder (bouwkunde), hulpmiddel bij het uitzetten en metselen van een ellipsboog
 Een afkorting van vlinderslag 
 Vlinderen (bouwkunde), het machinaal pleisteren van de bovenlaag van een vloer
 Vlinder (Rowwen Hèze), een nummer van de Nederlandse band Rowwen Hèze

Vlinders:
 Vlinders (Brainpower & DiceCream), een nummer van Brainpower en DiceCream uit 2006
 Vlinders (Nick & Simon), een nummer van Nick & Simon uit 2010